Miguel Najdorf – scacchista argentino
Difesa siciliana, variante Najdorf – variante della difesa siciliana, un'apertura nel gioco degli scacchi